Курлук:

 Курлук — вид дикорастущей гречихи Polygonum tataricum.
 Курлук, Дмитрий Николаевич — участник Великой Отечественной войны, герой Советского союза.